Proposizione – in logica, il significato di una dichiarazione linguistica
Proposizione – in linguistica, unità sintattica dotata di soggetto e predicato